Jelovec (Maribor), een plaats in de Sloveense gemeente Maribor
 Jelovec (Sevnica), een plaats in de Sloveense gemeente Sevnica
 Jelovec (Sodražica), een plaats in de Sloveense gemeente Sodražica